Stosowanie (egzekwowanie) prawa – określanie przez organ państwowy konsekwencji prawnych określonego stanu faktycznego
 egzekucja sądowa lub egzekucja administracyjna – wykonanie w szczególności prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego w sprawach cywilnoprawnych lub decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracyjny wobec dłużnika, w oparciu o tytuł wykonawczy (tj. prawomocne orzeczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności)
 poszczególny tryb albo sposób wykonania orzeczenia (np. egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja z rachunku bankowego)
 egzekucja w prawie karnym – stracenie, wykonanie wyroku śmierci
 egzekucja dóbr (hist.) – rewindykacja rozdanych, zastawionych lub sprzedanych królewskich dóbr ziemskich